Pometini – abitanti di Pomezia
Pometini – abitanti di Roma 2